Секша — топоним.

 Секша — река в Ярославской области России, приток Костромы.
 Секша — река во Владимирской области России, приток Тальши.